ТПП — многозначная аббревиатура:
 ТПП — преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый
 ТПП — тактический перевалочный пункт
 ТПП — танки поддержки пехоты
 ТПП — творческое производственное предприятие
 ТПП — теория и практика перевода
 ТПП — терминальное поражение почек
 ТПП — территориально-производственное предприятие
 ТПП — территориальный пункт полиции
 ТПП — техника пищевых производств
 ТПП — техническая подготовка производства
 ТПП — технологическая подготовка производства
 ТПП — технология полиграфического производства
 ТПП — технология продуктов общественного питания
 ТПП — Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция
 ТПП — тиреотоксический периодический паралич
 ТПП — Тихоокеанский подвижный пояс
 ТПП — торгово-промышленная палата
 Торгово-промышленная палата Республики Южная Осетия
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации
 Торгово-промышленная палата СССР
 Французская торгово-промышленная палата в России
 ТПП — традиционное природопользование
 ТПП — транзитно-пересыльный пункт
 ТПП — транснациональное политическое пространство
 ТПП — трансперсональная психология
 ТПП — транспортно-промышленное предприятие
 ТПП — трест производственных предприятий
 ТПП — трещиновато-пористый пласт
 ТПП — трубопрокатное производство
 ТПП — тягово-понизительная подстанция
 ТПП — тяжёлый понтонный парк
 ТПП — (химия и) технология переработки пластмасс (и полимерных композитов)
 ТПП — телефонный кабель с полиэтиленовой изоляцией жил кабеля и полиэтиленовой изоляцией оболочки
 ТПП — Танк предельных параметров
 ТПП — территориальный пункт полиции

См. также 
  — аббревиатура латиницей